Rudolf Smend peut désigner :

 Rudolf Smend (1851-1913), théologien allemand ;
 , juriste allemand, fils du premier, engagé dans le Methodenstreit sous Weimar ;
 Rudolf Smend (1932-), théologien allemand.